SN 2007ck — сверхновая звезда II типа, вспыхнувшая 19 мая 2007 года в галактике MCG +05-43-16, которая находится в созвездии Геркулес.

Характеристики 
Сверхновая была зарегистрирована британским астрономом-любителем Томом Боулзом (). Вспышка относится ко II типу, то есть к распространённому, «обычному» явлению, когда на определённом этапе эволюции массивная (не менее 9 масс Солнца) звезда коллапсирует, выбрасывая звёздное вещество во внешнее пространство. Местоположение SN 2007ck определяется 17,9" к западу и 4,2" к югу от центра родительской галактики. Расстояние до неё оценивается в 380 миллионов световых лет.

Помимо данной сверхновой, в галактике MCG +05-43-16 буквально через несколько дней, 4 июня, была зарегистрирована ещё одна вспышка — SN 2007co. В большинстве галактик вспышки сверхновых повторяются через 25—100 лет, поэтому оказалось удивительным, что в такой краткий срок произошли два подобных события.

См. также 
 Список сверхновых 2007 года

Примечания

Ссылки 
 Астрономическая база данных SIMBAD
 SN 2007ck на сайте обсерватории Swift

Сверхновые
Сверхновые II типа
Геркулес (созвездие)